Fantasy World Dizzy, известная также как Dizzy III () — компьютерная игра в жанре графический квест, разработанная  и изданная в  году компанией Codemasters для платформы ZX Spectrum. Впоследствии игра была портирована на Amstrad, Commodore 64, Atari ST, DOS и Amiga. Позднее игра выпускалась в составе нескольких сборников.

Fantasy World Dizzy является сиквелом игры Treasure Island Dizzy и третьей в серии игр о приключениях Диззи.

Сюжет 
Диззи очнулся в тёмном сыром подвале подземелья. У двери стоял огромный уродливый тролль. «Где я? И где Дэйзи?» — спросил себя наш герой, потирая лоб. И тут у него в голове промелькнулси ужасные подробности минувшей ночи: гром, молнии, злой волшебник, крик Дэйзи, сильный удар и темнота. «Я должен освободить Дэйзи!» — подумал Диззи и начал искать выход из подземелья.

Игровой процесс

Разработка игры

Версии и выпуски

Оценки и мнения

Литература

Примечания 

Компьютерные игры 1989 года
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Квесты
Компьютерные игры, изданные Codemasters
Dizzy
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры